Nigula – wieś w Estonii, w gminie Tartu, w prowincji Tartumma
 Nigula – wieś w Estonii, w gminie Taebla, w prowincji Läänemaa